Madison Keys era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Mihaela Buzărnescu ha battuto Maria Sakkarī con il punteggio di 6-1, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Garbiñe Muguruza (ritirata)
  Madison Keys (ritirata)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Elise Mertens (semifinale)

 Mihaela Buzărnescu (campionessa)
 Serena Williams (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Tímea Babos (secondo turno)

Qualificate 

  Georgina García Pérez (primo turno)
  Amanda Anisimova (secondo turno)

 Danielle Lao (primo turno)
 Verónica Cepede Royg (primo turno)

Lucky loser 

  Anna Blinkova (secondo turno)

 Magdalena Fręch (secondo turno)

Wildcard 

  Ashley Kratzer (secondo turno)
  Claire Liu (primo turno)

 Garbiñe Muguruza (ritirata)
 Venus Williams (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2018